Zene
 Rebirth, Gackt albuma, 2001
 Rebirth, Okui Maszami albuma, 2004
 Rebirth, Jennifer Lopez albuma, 2005
 Rebirth (Acid Black Cherry-dal)
 Rebirth (Angra)
 Rebirth (Futurama)